Rijeke:
 Vojskova (Cetina), pritok Cetine
 Vojskova (rijeka)

Naselja:
 Vojskova (Odžak, BiH), naselje u općini Odžak, BiH 
 Vojskova (Bosanska Dubica, BiH), naselje u općini Bosanska Dubica, BiH